Die Eredivisie 1966/67 war die elfte Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 14. August 1966 und endete am 22. Mai 1967.

Meister wurde zum zwölften Mal Ajax Amsterdam. Absteigen mussten VV Elinkwijk und Willem II Tilburg.

Modus 
Die Liga wurde um zwei Vereine auf 18 Mannschaften aufgestockt. Diese spielten an insgesamt 34 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1966/67